Griese ist der Familienname folgender Personen:

 August Griese (1895–1962), deutscher Politiker (SPD)
 Bob Griese (* 1945), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Carl Griese (1857–1933), deutscher Lithograf, Fotograf, Verleger und Druckereibesitzer
 Christof Griese (* 1957), deutscher Jazzmusiker
 Claudio Griese (* 1973), deutscher Politiker (CDU), Oberbürgermeister der Stadt Hameln
 Franz Stephan Griese (* 1889; † ?), deutscher römisch-katholischer Geistlicher, Kirchenkritiker und Philologe
 
 H. G. Griese (* 1964), Dresdner Maler, Graphiker und Bühnenbildner
 Hartmut M. Griese (* 1944), deutscher Sachbuchautor und Soziologe
 Helmut Griese (1925–2009), deutscher Kunstschmied und Metallgestalter
 Horst Griese, deutscher Verwaltungsjurist
 Inga Griese (* 1957), deutsche Journalistin
 Ingo Griese (* 1961) (alias Ingo York), deutscher Musiker, Theaterdarsteller, Sänger und Texter
 
 Johannes II. Hake (genannt von Göttingen, manchmal auch fälschlich Johannes Griese van Westerholt, * um 1280; † 1349), Arzt und seit 1331 Bischof von Verden sowie ab 1341 Bischof von Freising
 Julius Griese, Erfinder
 Karl-Heinz Griese (* 1935), deutscher General der Bundeswehr
 Kerstin Griese (* 1966), deutsche Politikerin (SPD)
 Kurt Griese (1910–1993), deutscher Kriminalpolizist und SS-Führer
 Peter Griese (1938–1996), deutscher Schriftsteller
 Rainer Griese (* 1955), deutscher Fotograf
 Richard Griese (1930–2016), deutscher Basketball- und Handballspieler
 Thomas Griese (* 1956), deutscher Jurist und Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Volker Griese (* 1965), deutscher Autor
 Werner Griese (* 1948), deutscher Politiker (SPD)
 Wolfgang Griese (* 1948), deutscher Politiker (Die Linke)

Siehe auch:
 Krise
 Kriese